Această pagină prezintă câțiva arbori genealogici legați de romanele din seria Harry Potter a scriitoarei engleze J. K. Rowling.

Harry Potter

Familia Weasley